Lettice Knollys (se pronuncia noʊlz / nohlz; también conocida como Lettice Devereux o Leticia Dudley), Condesa de Essex y condesa de Leicester (8 de noviembre de 1543 - 25 de diciembre de 1634).

Nacimiento y primeros años de vida 
Nació el 8 de noviembre de 1543 en Rotherfield Greys, Oxfordshire. Su padre, Sir Francis Knollys, era un miembro del Parlamento y actuó como jefe de la caballería del Príncipe Eduardo. Su madre, Catalina Carey, hija de María Bolena (hermana de la reina Ana Bolena). Lettice es nieta de María Bolena.

Sir Francis y su esposa fueron protestantes. En 1556 se fueron a Fráncfort del Meno en Alemania para escapar de la persecución religiosa, teniendo cinco de sus hijos con ellos. No se sabe si Lettice estaba entre ellos. Pasó los años siguientes en el hogar de su tía segunda la princesa Isabel con quien la familia tenía una estrecha relación desde mediados de la década de 1540. Se volvió a Inglaterra en enero de 1559, dos meses después de la sucesión de Isabel I. Francis Knollys es nombrado Vizconde de la Casa Real; la esposa se convirtió en Señora de la Alcoba, y su hija Lettice se encargaba de la limpieza de la cámara privada.

Matrimonios y descendencia

Primer matrimonio 

A finales de 1560 se casó con Walter Devereux. De sus cinco hijos, los dos mayores nacen en Staffordshire. Las hijas Penélope y Dorothy nacen en 1563 y 1564, respectivamente. Lettice Devereux regresó a la corte por lo menos en una ocasión, en el verano de 1565, cuando el embajador español Diego Guzmán de Silva la describió como "una de las damas más guapas de la corte". Embarazada de su primer hijo, coqueteó con Robert Dudley, conde de Leicester, uno de los favoritos de la Reina. La Reina se enteró y tuvo un ataque de celos. La vizcondesa regresó a Staffordshire, donde, en noviembre de 1565, dio a luz a Robert, más adelante 2.º conde de Essex. Tuvo dos hijos más y seguidos:  Walter, quien nació en 1569, y Francisco, que murió poco después de nacer en una fecha desconocida.

Walter Devereux fue elevado a conde de Essex en 1572 y en el otoño de 1573 se fue a Irlanda, para no volver durante dos años. Cuando regresó a Inglaterra en diciembre de 1575, el agente español en Londres, Antonio de Guaras, informó:

Estos rumores se elaboraron en años posteriores por la Commonwealth de Leicester; fue una difamación católica clandestina contra el conde protestante de Leicester que satíricamente detallaba sus atrocidades. Según estos rumores, la condesa de Essex, después de tener una hija de Dudley, mata a un segundo hijo "de forma cruel y antinatural" debido al aborto que tuvo para evitar que su marido, al regresar a casa, descubriese su relación. No hay evidencia alguna de que estos niños hayan existido. El conde de Essex regresó a Irlanda en julio de 1576. Murió el 22 de septiembre en Dublín, de disentería, durante una epidemia, quejándose de la "fragilidad de la mujer", según sus últimas palabras.  Surgieron de inmediato los rumores de su muerte debida a un veneno, administrado por el conde de Leicester, y continuaron a pesar de una investigación oficial que concluyó que el conde de Essex había muerto de causas naturales. Su cuerpo fue llevado a 'El Carmen', donde su viuda asistió al funeral.

Las tierras que le quedaban, por la voluntad de su marido, eran muy escasas para vivir, de modo que ella y sus hijos tuvieron que buscar alojamiento en otra parte. En parte vivía en casa de su padre en Rotherfield Grey  y en parte con los amigos de Commonwealth de Leicester. Abogó por un aumento de la cuantía su viudedad con las autoridades para llegar a un compromiso con los abogados del difunto conde y amenazó "siguiendo un consejo desafortunado" para reclamar sus derechos de viudedad. Estas ayudas habrían ascendido a un tercio de los bienes de Devereux. Después de siete meses de discusiones, se llegó a una solución más satisfactoria, al declarar la condesa que "la solución debe respetar a mis hijos más que a mí misma". Ella también trató de mover ante la reina, aunque sin éxito, la solución de perdonar las deudas de Essex "que en gran medida la carga de la herencia de su hijo, el joven conde de Essex, pasase a la Corona".

Durante todo este tiempo, posiblemente Lettice Devereux habría estado involucrada en una aventura amorosa con Robert Dudley, conde de Leicester. Su paradero fue en gran parte desconocido en los años siguientes.

Segundo matrimonio 

Lettice se casó con Robert Dudley, conde de Leicester, el 21 de septiembre de 1578 a las siete de la mañana. Sólo seis personas estuvieron presentes en la de Casa de Campo en Wanstead, Essex, entre estos estaban el padre de la novia y su hermano, Francis y Richard Knollys, el hermano del novio, Ambrosio, conde de Warwick, y sus dos amigos, el conde de Pembroke y Lord North. El capellán que oficiaba, Humphrey Tyndall, comentó más adelante que la novia llevaba un "vestido suelto" (un vestido informal por la mañana), lo que ha provocado la especulación moderna que estaba embarazada y que la ceremonia ocurrió bajo la presión de su padre. El matrimonio fue, sin embargo, una planificación entre Leicester y sus invitados. Mientras Lettice Devereux bien podría haber estado embarazada, no hay ningún indicio en cuanto a esto. La fecha del matrimonio coincidió con el final de la habitual de dos años de luto por una viuda.

Tercer Matrimonio 
En marzo o abril de 1589, sólo seis meses después de la muerte de Duddley, la condesa se casó con Sir Christopher Blount, un soldado católico relativamente pobre, 12 años menor que ella, que había sido amigo del Conde de Leicester. El matrimonio fue una gran sorpresa y el conde de Essex se quejó de que se trataba de una "elección infeliz", a la vista de los chismes que habían llegado incluso a Francia.

Ancestros

Referencias

Enlaces externos 

Damas de compañía de Inglaterra
Familia Devereux
Personas de Reading
Condesas de Inglaterra